I termini Förster e Foerster possono riferirsi a:

 Adele Feldern-Förster o Adele Feldern-Förster (1863-1937) – attrice tedesca
 August Förster (1822-1865) – anatomista e patologo tedesco
 Arnold Förster (1810-1884) – entomologo e insegnante tedesco
 Bernd Förster (1956) – calciatore tedesco
 Bernhard Förster (1843-1889) – insegnante tedesco, cognato di Friedrich Nietzsche
 Chris Foerster, propr. Christopher Flyn Foerster (1961) – allenatore ed ex giocatore di football americano statunitense
 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935) – sorella di Friedrich Nietzsche
 Friedrich Foerster (1869-1966) – accademico, pacifista e filosofo tedesco
 Heinz von Foerster (1911-2002) – scienziato austriaco
 Josef Foerster  (1859-1951) – compositore, critico musicale e scrittore ceco
 Karlheinz Förster (1958) – calciatore tedesco
 Kaspar Förster il Giovane (1616 circa–1673) – compositore e cantante tedesco
 Katharina Förster (1998) – sciatrice freestyle tedesca
 Olaf Förster (1962) – ex canottiere tedesco
 Philipp Förster (1995) – calciatore tedesco
 Robert Förster  (1978) – ciclista su strada tedesco
 Theodor Förster (1910-1974) – chimico e fisico tedesco
 Wilhelm Julius Foerster  (1832-1921) – astronomo tedesco
 Wilhelm Meyer-Förster, o Samar Gregorow (1862-1934) – scrittore e commediografo tedesco